Il toponimo Závišín può riferirsi alle seguenti località della Repubblica Ceca:
Zádub-Závišín – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Závišín – frazione di Zádub-Závišín
Závišín – frazione di Bělčice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale